Brugs Ommeland (tijdschrift)
Brugse Ommeland (streek)